Mit dem Begriff Türkische Arbeiterpartei werden in deutscher Sprache verschiedene türkische Parteien bezeichnet:

 İşçi Partisi (Arbeiterpartei, İP)
 Türkiye İşçi Partisi (Arbeiterpartei der Türkei, TİP)